Barca foi uma cidade e sede da diocese católica, hoje extinta, localizada na província romana da Líbia Pentopolitana, no norte da África, da qual se mantém apenas o nome e cujo título é concedido a um bispo auxiliar ou coadjutor. Seus habitantes eram chamados barceus.

Barca
Cidades da Roma Antiga
Cidades do Império Bizantino